Ovo je popis sastava momčadi koji sudjeluju na  EP 2008. koje se održava od 7. – 29. lipnja 2008. u Austriji i Švicarskoj.

Svaka momčad je morala do 28. svibnja prijaviti 23 igrača od kojih su trojica vratari. Ako se neki od igrača ozlijedi ili razboli prije prve utakmice na prvenstvu i ne može nastupiti, moguće ga je zamijeniti drugim igračem.

Skupina A

Švicarska

Češka

Portugal

Turska

Skupina B

Austrija

Hrvatska

Njemačka

Poljska

Skupina C

Nizozemska

Italija

Francuska

Rumunjska

Skupina D

Grčka

Švedska

Španjolska

Rusija 

2008.
Nogomet, sastavi momčadi (EP 2008.)